Miejscowości w Czechach
 Hrádek – gmina w kraju hradeckim
 Hrádek – gmina w kraju libereckim
 Hrádek nad Nisou – miasto w kraju libereckim
 Hrádek (pl. Gródek) – gmina w kraju morawsko-śląskim
 Hrádek – miasto w kraju pilzneńskim
 Hrádek – miasteczko i gmina w powiecie Klatovy, w kraju pilzneńskim
 Hrádek – gmina w powiecie Znojmo, w kraju południowomorawskim

Inne
 Hradek – polana w Tatrach Wysokich
 Hradek – polana na Kotlinie Liptowskiej u podnóży masywu Babek w Tatrach Zachodnich
 Hrádek – przystanek kolejowy w Gródku, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Hrádek nad Nisou – stacja kolejowa w Hrádek nad Nisou (Gródku nad Nysą)
 Hrádek – zameczek szlachecki znajdujący się w miejscowości Kutná Hora